Варужан Епремян  () — армянский живописец, художник.

Биография 
Варужан Епремян родился в 1959 году в Армении, в г. Арташате. В 1974 году поступил в Ереванское хужожественное училище им. Терлемезяна, которое и окончил в 1978 году. Далее, в 1987 году окончил Ереванский художественно-театральный институт в мастерской профессора Ара Бекаряна. Член Союза Художников Армении, член творческого союза художников России, член творческого объединения художников «МИР».

Выставки 
Персональные выставки
 1981 г. — Ереванская консерватория
 1992 г. — Арабские Эмираты (г. Шарджа)
 1994 г. — г. Вестерос (Швеция)
 1999 г. — галерея «Голубая гостиная» (СПб.)
 2000 г. — г. Пермь, галерея нефтяной компании
 2001 г. — галерея «Голубая гостиная» (СПб.)
 2002 г. — ИНКАС-банк (СПб.)
 2002 г. — Банк «Санкт-Петербург»
 2004 г. — галерея «Голубая гостиная» (СПб.)
 2005 г. — галерея «Мансарда художников» (СПб.)
 2006 г. — галерея «Голубая гостиная» (СПб.)
 2006 г. — Дом учёных (СПб.)
 2007 г. — «Галерея на Бастионе» (Псков)
 2008 г. — галерея «Э» (СПб.)
 2008 г. — Совет Федерации (Москва)
 2009 г. — Дворец красоты Мадам Гранд (СПб.)
 2009 г. — Art-Hotel «Trezzini» (СПб.)
 2009 г. — Музей художественно-промышленной академии А. М. Штиглица (СПб.)
 2010 г. — АРТ—ХОЛЛ «МонаКО» (СПб.)
 2011 г. — Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга (СПб.)

Групповые выставки

 1999 г. — Биенайле (СПб.)
 2000 г. — Берлин, Русский дом.
 2000 г. — Москва, ЦДХ
 2001 г. — Мюнхен
 2001 г. — Москва, ЦДХ (1700-летие принятия христианства в Армении)
 2002 г. — в посольстве Армении в России (г. Москва)
 2003 г. — петербургские живописцы, галерея «Палитра» (СПб.)
 2003 г. — современные художники СПб., в департаменте ООН (Швейцария)
 2004 г. — Арт-Экст (Нью Йорк)
 2004 г. — дублинская галерея «Magil Art»
 2005 г. — куратор выставки «Армянские живописцы в Петербурге» (здание петербургской консерватории)
 2010 г. — Манеж кадетского корпуса (Франция Россия) (СПб.)
 2010 г. — Музей городской скульптуры «Рождество» (СПб.)

Ссылки 
 Официальный сайт Варужана Епремяна
 Варужан Епремян. «Пространство и время в образах и ощущениях»
 Открытие персональной выставки Варужана Епремяна
 Почти 1000 псковичей посетили выставку армянского художника «Очарованный странным светом»
 Живопись светом

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году
Родившиеся в Арташате
Художники по алфавиту
Художники Армении
Художники России
Выпускники Ереванского художественно-театрального института